Salvado o salvada puede referirse a:

Definición 
 Salvado, cáscara desmenuzada tras la molienda de granos de cereales;
 Estado tras la acción de salvar o tras la salvación.

Geografía 
 Salvada, freguesia de Beja, Portugal;
 Sierra Salvada, sierra del norte de España;

Cine y televisión 
 Salvada (Laughing Sinners) (1931), película;
 ¡Salvados!, comedia adolescente del año 2004 que trata temáticas religiosas en modo de sátira, escrita por Brian Dannelly y Michael Urban, y dirigida por Dannelly.
 Salvados, programa de televisión español producido por El Terrat, emitido por La Sexta y conducido por Jordi Évole.